

Patronyme 
 Dan Sperber (né en 1942), anthropologue, linguiste et chercheur en sciences cognitives français,
 Jonathan Sperber (né en 1952), professeur américain d'Histoire moderne européenne.
 Julius Sperber (mort en 1616), auteur allemand,
 Klaus Sperber (1944-1983), chanteur allemand, 
 Manès Sperber (1905-1984), écrivain de nationalité française d'origine autrichienne,
 Wendie Jo Sperber (1958-2005), actrice américaine.

Autres 
 Sportavia RF-5B Sperber, motoplaneur.